Кукена́н — река в Венесуэле, правый приток реки Карони (бассейн реки Ориноко).

Берёт начало на плато тепуи Матави на границе с Гайаной, протекает по территории Национального парка Канаима.

В верховьях реки находится второй по высоте водопад Южной Америки — Кукенан, низвергающийся со склонов горы Рорайма с высоты 610 м.

Примечания 

Бассейн Ориноко
Реки Венесуэлы